El Planell de les Boixeroles és una costa de muntanya del municipi de Castell de Mur, al Pallars Jussà, a l'antic terme de Guàrdia de Tremp, en terres del poble de Cellers.

Està situat a la dreta del barranc del Bosc, a migdia del Clot de les Arboceres, a banda i banda del barranc de la Mata Negra. És una part del contrafort septentrional de la Serra del Montsec, al nord-oest del Bosc de Guàrdia.

Boixeroles
Boixeroles
Boixeroles